Rich Valley (Alberta)
 Rich Valley (Indiana)
 Rich Valley (Minnesota)
 Rich Valley (Virginie)